Main Street ("strada principale") è il nome di diverse vie di città di lingua inglese, inclusa:

 Main Street a Vancouver

Cinema 
 Main Street – film del 1923 diretto da Harry Beaumont
 Main St. - L'uomo del futuro (Main Street) – film del 2010 diretto da John Doyle

Letteratura 

 La via principale (Main Street) – romanzo del 1920 di Sinclair Lewis